Rg: Röntgenium, een chemisch element
 RG: Rompgemeenschap, een plantengemeenschap, zonder of met slechts weinig eigen kensoorten